|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2017 vond plaats van maandag 13 tot en met zaterdag 18 februari in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis Complex.

Enkelspel 
Titelhoudster Carla Suárez Navarro had zich afgemeld, vanwege een schouderblessure.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber verloor meteen haar openingspartij, in de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets.

De Nederlandse Kiki Bertens verloor meteen in de eerste ronde van latere finaliste Caroline Wozniacki.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan waren titelverdedigers voor het toernooi. Zij namen dit jaar echter niet als duo deel. De jongste, Hao-Ching, speelde aan de zijde van de Amerikaanse Christina McHale – zij werden meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Haar oudere zus Yung-jan nam deel aan de zijde van de Zwitserse Martina Hingis – zij waren het eerste reekshoofd en verloren in de halve finale.

Het als vierde geplaatste Amerikaans/Sloveens duo Abigail Spears en Katarina Srebotnik won het dubbelspeltoernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Olha Savtsjoek en Jaroslava Sjvedova in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Spears had daarnaast achttien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Srebotnik 36.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Doha 2017
Doha